Geografia:
 Àsia, continent que forma part d'Euràsia.
 Àsia (província romana).
 Mitologia:
 Àsia fou el nom donat a Atenea a la Còlquida.
 Àsia (filla d'Oceà), una nimfa.
 Música:
 Asia (grup), grup de rock anglès.
 Internet: .asia, domini de primer nivell genèric d'Internet.
 Cinema: Asia Carrera, actriu estatunidenca de cinema pornogràfic.